Операция «Нортвудс», спланированная в 1962 году министерством обороны США, была призвана подготовить американское общественное мнение к вооружённому вторжению на Кубу с целью свержения правительства Фиделя Кастро. Операция предполагала осуществление террористических акций с мнимыми или реальными жертвами на территории США, Кубы и других стран, включая угон самолётов, имитацию враждебных действий под чужим флагом, организованные государством акты террора. Операция была частью «Кубинского проекта», разработанного правительством США по инициативе президента. Инициаторами плана выступил ряд высокопоставленных чиновников министерства обороны, включая главу объединённого комитета начальников штабов генерала .

13 марта 1962 года министр обороны Роберт Макнамара представил сверхсекретный план на рассмотрение президенту Джону Кеннеди. Однако Кеннеди отклонил проект и вскоре уволил Лемницера. Несмотря на это, объединённый комитет начальников штабов продолжал планирование операций, заключающихся в фабрикации враждебных действий кубинского государства.

Источники 
Основные предложения по операции были изложены в документе «Обоснование правомерности военного вторжения на Кубу (совершенно секретно)» (), представляющим собой сборник нескольких черновых служебных записок, написанных в министерстве обороны США и Объединённом комитете начальников штабов, представляющих так называемую «Группу по изучению Карибского региона» ()

Документы, относящиеся к операции «Нортвудс», были рассекречены в ноябре 1997 г.

Содержание операции 
Среди прочих рассматривались следующие варианты операции.
 Организация атак, беспорядков и актов саботажа в Гуантанамо.
 Подрыв американского корабля или самолёта.
 Имитация атак «МиГов» на гражданские морские и воздушные суда.
 Фабрикация авиакатастрофы, повлёкшей гибель большого числа американских студентов.
 Организация терактов в Майами и Вашингтоне.

Ответственность за все подобные действия должна была возлагаться на кубинские силы для оправдания последующей американской агрессии против Кубы.

Примечания 

Операции под ложным флагом
1962 год в США
Американо-кубинские отношения
Антикоммунизм